

Aziende 
 Cadence Biomedical – azienda medica statunitense
 Cadence Design Systems – azienda informatica statunitense
 Cadence Industries – azienda editoriale e medica statunitense

Musica 
 Cadence – gruppo musicale canadese
 Cadence Records – etichetta discografica statunitense
 Cadence Jazz Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Cadence Weapon – rapper canadese
 Cadence – rivista di musica statunitense
 Uomini al passo (Cadence) – film del 1990 diretto da Martin Sheen